M.O.P., een Amerikaans rapduo
 MOP (Vughtse Mixed Hockey & Cricket Club)
 MOP Golfvereniging Ons Buiten
 Meerjarenonderhoudsplanning, ook wel MOP, MJOP, MJOR of LTOP genoemd
 Massive Ordnance Penetrator, een Amerikaanse bom

Zie ook
 Mop (doorverwijspagina)